Непроизводственные затраты () — затраты, классифицируемые в рамках управленческого учета, как не связанные с производством продукта, с непосредственным преобразованием сырья и материалов в готовую продукцию.

Определение 
Согласно мнению ряда экономистов непроизводственные затраты — это затраты организации, не связанные с производством продукции. Относятся к затратам периода.

Виды непроизводственных затрат 
Непроизводственные затраты включают в себя следующие затраты:
 затраты на дистрибьюцию
 затраты на реализацию
 затраты на маркетинг
 послепродажные затраты
 затраты на НИОКР
 общехозяйственные затраты

Непроизводственные затраты могут быть дополнительно классифицированы в зависимости от количества производимой продукции:
 переменные (гибкие) затраты
 постоянные (неизбежные) затраты,
а также по возможности отнесения к производству конкретной единицы продукции:
 прямые затраты 
 косвенные затраты

См. также 
 Производственные затраты
 Издержки обращения

Примечания 

Затраты